Ю́рий Куце́нко: Куценко, Юрий Георгиевич (Гоша Куценко; род. 1967) — российский актёр, кинорежиссёр, певец, сценарист, продюсер.
 Куценко, Юрий Михайлович (1952—2018) — советский десятиборец.